
Molekulska formula -{C2H6O}- se može odnositi na:

 Etanol
 Dimetil etar